Cieki w Polsce
 Srebrny Potok – potok, dopływ Białej Wody
 Srebrny Potok – potok, dopływ Podgórnej

Przypisy